Кукоч () — хорватская фамилия. Известные носители:

 Кукоч, Тони (род. 1968) — югославский и хорватский баскетболист.
 Кукоч, Тончи (род. 1990) — хорватский футболист.